Машкін — прізвище російського походження.

 Машкін Михайло Васильович ( 1926 —  1971) — український поет і композитор, збирач фольклору
 Машкін Олег Валерійович ( 1979) — український боксер

російські прізвища